«Профсоюзная» (прежнее проектное название — «Проспект Победителей») — проектируемая станция Минского метрополитена на Зеленолужской линии, после конечной станции «Юбилейная площадь». Станцию планируется разместить на перекрёстке проспектом Победителей, улицы Мельникайте и недалеко от сквера Старостинская слобода. По планам, появится к 2028 году.

История

Примечания

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена